La Chaussée ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Chaussée (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
La Chaussée (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
La Chaussée-d’Ivry im Département Eure-et-Loir
La Chaussée-Saint-Victor im Département Loir-et-Cher
La Chaussée-sur-Marne im Département Marne
La Chaussée-Tirancourt im Département Somme
La Chaussée-Tirancourt (Galeriegrab), in der o.a. Gemeinde 

La Chaussée ist der Name folgender Personen:
Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée (1692–1754), französischer Dramatiker.

Lachaussée ist die Bezeichnung zweier Gemeinden in Frankreich:
Lachaussée im Département Meuse
Lachaussée-du-Bois-d’Écu im Département Oise